Název Kohoutovice má více míst:

 Brno-Kohoutovice – městská část Brna
 Kohoutovice (část Brna) – katastrální území a část ve výše uvedené městské části
 Kohoutovice (Bílá) – část obce Bílá v okrese Liberec